Harlem es el nombre de tres estaciones en el Metro de Chicago:

 Harlem (ramal O'Hare de la línea Azul)
 Harlem (ramal Congress de la línea Azul)
 Harlem (línea Verde)